Nová Véska bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Nová Véska, Ortsteil von Staré Město u Bruntálu, Okres Bruntál
 Nová Véska (Norberčany), Ortsteil von Norberčany, Okres Olomouc
 Nová Véska (Vlčice), Ansiedlung von Vlčice, Okres Jeseník

siehe auch
 Nová Víska